Nannophya katrainensis – gatunek ważki z rodziny ważkowatych (Libellulidae). Został opisany w 1955 roku z rejonu zachodnich Himalajów. Miejsce typowe to Katrain w północnych Indiach. World Odonata List podaje w wątpliwość ważność tego taksonu jako gatunku. Niektórzy sugerują, by traktować go jako synonim Brachythemis contaminata.

Przypisy 

Nannophya
Ważki Azji
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1955 roku